Boumann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich von Boumann (1737–1812 oder 1817), deutscher Artillerieoberst, Baumeister, Architekt und Oberbaudirektor
 Johann Boumann (1706–1776), niederländischer Baumeister
 Ludwig Boumann (1801–1871), deutscher Philologe und Schriftsteller
 Michael Philipp Boumann (1747–1803), deutscher Architekt

Siehe auch: Bouman